Счётное сло́во () — особое служебное слово в китайском языке, которое произошло от единиц измерения. В лингвистической литературе по синологии счётные слова также могут называться классификаторами или нумеративами.

Счётные слова существуют также в японском (японские счётные суффиксы), корейском языках.

Счётные слова делятся на именные (物量词 wùliàngcí) и глагольные (动量词 dòngliàngcí).

Именные счётные слова 
В каждом языке существует необходимость обозначения дискретных предметов в связи с указанием их количества . В китайском языке для этого используются специальные счётные слова. Счётные слова происходят от существительных, каждое из которых используется более или менее определенным кругом слов, поэтому их еще называют классификаторами, имея в виду, что они формируют соответственные классы слов.

Именные счётные слова ставятся перед существительными и указывают, к какому классу относится существительное. Сам же класс определяется в зависимости от признака предмета, который обозначает данное существительное.

Именные счётные слова используются только тогда, когда существительные употребляются с числительными или местоимениями.

В общей сложности в китайском языке насчитывается более ста именных счётных слов.

Именные счётные слова можно разделить на следующие категории:

 мерные (напр.: 寸 cùn)
 неопределенного счёта (напр.: 些 xiē)
 сложные, состоящие из нескольких простых счётных слов (напр.: 架次 jiàcì)
 универсальные (напр.: 个 gè)
 метонимические (напр.: 碗 wǎn)
 коллективной множественности (напр.: 对 duì)

Почему появились классификаторы? 
В древнем состоянии в китайском языке не было счётных слов. Существует несколько разных объяснений причин их появления, в частности, необходимость придать определённую категоризацию существительным, хотя это и не является первоосновой их появления.
Скорее всего, основная причина их появления состоит в следующем:
 В условиях неразвитости категории числа счётные слова играют роль выражения штучности или единичности предметов. В современном китайском языке структуры, состоящие из существительного с относящимся к нему числительным и классификатором, имеют одинаковый порядок компонентов. На первом месте стоит числительное, за которым следует классификатор и существительное. Например: 两条鱼 (liǎng tiáo yú) —  две рыбы .
 Кроме указания на штучность и единичность, классификаторы играют важную субстантивирующую роль (дают возможность другим частям речи переходить в разряд существительных). Известно, что в древнекитайском языке числительные могли использоваться просубстантивно. Затем они утратили эту способность и не исключено, что именно классификаторы стали придавать им субстантивный характер, что облегчало их связь с существительными.
 Имея субстантивирующую роль, счётные слова обеспечивают референциальное отношение того или иного числительного (или указательного местоимения) к определённому существительному, вне зависимости от того, названо само существительное или нет.
В отсутствие числительного классификатор, который употребляется с существительным, делает его легче узнаваемым в языке. Этим самым и выделяется особенная функция китайских классификаторов, которые выступают как своего рода показателями существительных.
Если обратиться к материалам древнекитайского языка, считается, что тогда счётные слова могли использоваться с существительными без числительных. Поэтому кроме передачи значения единичности и штучности классификаторы играют выделяющую роль, что напоминает роль артиклей в английском языке.

Соединение числительного и счётного слова в китайском языке называется счётным комплексом и ни один из его элементов не может употребляться самостоятельно, в функции отдельного члена предложения. Другими словами, счётный комплекс в синтаксическом смысле является нераздельной конструкцией.

Известный китайский лингвист Ван Ли представил свою классификацию счётных слов, назвав их счётными существительными. Он разделяет слова на природные, которые используются для обычного поштучного счёта предметов (напр. 个 gè, 件 jiàn, 条 tiáo, 张 zhāng, 匹 pǐ), и внешние, которые включают и единицы измерения (丈 zhàng, 尺 chǐ, 里 lǐ, 斤 jīn), а также сборные существительные (班 bān, 群 qún).

Счётные слова существительных в функции классификаторов 
Выбор счётного слова не может быть произвольным и зависит не от желания говорящего, а от того, к какой семантической группе принадлежит существительное, а также от конкретных признаков предмета (объем, форма, состояние, и тому подобное, включая живые и неживые предметы), обозначенного конкретным существительным.
Теперь посмотрим на какие разряды распределяются существительные, которые не являются единицами меры, а обслуживаются ими.
По значению и грамматически они также не представляют собой единого целого, а распадаются на два разряда:
 разряд «вещество» 
 水 shuǐ — вода
 肉 ròu  — мясо
 纸 zhǐ  — бумага
 разряд «не вещество»
 人 rén  — человек
 山 shān  — гора
 希望 xīwàng  — надежда
 问题 wèntí  — вопрос
«Вещества» не допускают возможности индивидуального подсчёта, «не вещества» — допускают. Первые обслуживаются единицами меры, вторые обслуживаются или счётными словами, если речь ведется о совокупности предметов, или же суффиксами-классификаторами, если речь идет о подсчёте отдельных предметов.

Существительные, которые входят в разряд «не вещества», то есть те, которые допускают попредметный подсчёт, в свою очередь распределяются на специальные лексико-грамматические категории, так называемые «классы».

В основе этой классификации лежит распределение предметов внешнего мира по тому или иному чувственному признаку, той или иной внешней формой предмета или же по определенной связи между предметами.

Грамматическое распределение существительных по классам проявляется, как известно, в том, что при счёте предметов или при указывании на них, числительное (или указательное местоимение) оформляется определенным суффиксом-классификатором, специфическим для определенной смысловой категории существительных.

Классификаторы, использующиеся при подсчёте существительных, обозначающих людей: 
 名 míng — имя,
 位 wèi — личность, должность,
 个 gè — штука. 
Выбор того или иного классификатора зависит от субъективного эмоционально-оценочного отношения к тому, о ком ведется речь. Сравните следующие примеры: 
 他看自己好像看一位神人。 tā kàn zìjĭ hǎo xiàng kàn yí wèi shénrén — Он смотрел на себя как на святого. 
 这位老师教我们汉语。 zhè wèi lǎoshī jiāo wǒmen hànyǔ — Этот учитель учит нас китайскому. 
Классификатор 位 wèi — личность — вместе с существительным 老师 lǎoshī — учитель (или в другом примере с существительным 神人 shénrén — святой, мудрый) выражает уважительное отношение говорящего к данной особе:
 我有两个朋友。 wǒ yòu liǎng gè péngyǒu — У меня есть два друга. 
Классификатор 个 gè — штука — с существительным 朋友 péngyǒu — друг выражает нейтральное отношение:
 一名外国人到我们的城市来了。 yìmíng wàiguórén dào wǒmen de chéngshì láile — Иностранец прибыл в наш город. 
Счётное слово 名 míng — имя — с существительным 外国人 wàiguórén — иностранец — придает сообщению оттенок официальности. Указывая на двоих людей, можно использовать сборное счётное слово 对 duì — пара:
 邻居是对姓杨的小夫妇。 línjū  shì duìxìng yángde xiǎofūfù — Нашими соседями были супруги по фамилии Ян.

Характеристика часто употребляемых классификаторов 
Подгруппа плоских предметов используется с классификатором 张 zhāng, этимологическое значение которого — лист: 
 三张桌子 sānzhāng zhuōzi — три стола,
 一张戏票  yìzhāng xìpiào — один билет в театр,
 一张空盘 yìzhāng kōngpán — одна пустая тарелка,
 一张方脸 yìzhāng fāngliǎn — одно квадратное лицо.
Подгруппа удлинённых предметов используется с классификаторами 条 tiáo — полоска, 支 zhī — ветка:
 四支钢笔 sìzhī gāngbǐ — четыре ручки, 
 两条河 liǎngtiáo hé — две реки,
 五条鱼 wǔtiáo yú — пять рыб, 
 一条绳子 — yìtiáo shéngzi одна верёвка,
 一条腿 yìtiáo tuǐ — одна нога, 
 一条命 yìtiáo mìng — одна жизнь.
Подгруппа существительных, имеющих рукоятку или спинку, используются с классификатором 把 bǎ — ручка, рукоятка:
 两把刀 liǎngbǎ dāo — два ножа, 
 四把椅子 sìbǎ yǐzi — четыре стула, 
 三把尺子 sānbǎ chǐzi — три линейки, 
 一把锁 yìbǎ suǒ — один замок, 
 两把扇子 liǎngbǎ shànzi — два веера, 
 三把茶壶 sānbǎ cháhū — три чайничка.
Подгруппа существительных, имеющих плетение или переплёт, используются с классификатором 本 běn — корень:
 三本书 sānběn shū — три книги, 
 两本杂志 liǎngběn zázhì — два журнала.
Подгруппа существительных, не имеющих правильной формы, обслуживается классификатором 块 kuài — кусок: 
 两块肉 liǎngkuài ròu — два куска мяса, 
 一块手表 yíkuài shǒubiǎo — одни наручные часы.
Перечисленные классификаторы являются наиболее частотными. Кроме них с существительными, которые обозначают предметы, используются много специальных счётных слов, например: с существительными со сборным значением — 双 shuāng — пара, 套 tào — комплект :
 两双鞋 liǎngshuāng xié — две пары туфель,
 一套制服 yītào zhìfú  — один форменный костюм, 
 一套新住宅 yítào xīn zhùzhái  — одна новая квартира; 
с существительными, обозначающими животных, — 只 zhī: 
 两只猫 — liǎngzhī māo два кота, 
 一只蝴蝶 yìzhī dié — одна бабочка; 
для подсчёта скота — 匹 pǐ — голова: 
 三匹马 sānpǐ mǎ — три коня, 
 六匹骆驼 liùpǐ luòtuo — шесть верблюдов; 
для подсчёта разных видов транспорта — 辆 liàng: 
 三辆汽车 sānliàng qìchē — три автомобиля, 
 一辆自行车 yíliàng zìxíngchē — один велосипед;
Существительные, обозначающие письменное сообщение, используются с классификатором 封 fēng — конверт, печать: 
 两封信 liǎngfēng xìn — два письма; 
для подсчёта цветов используется классификатор 朵 duǒ — соцветие: 
 几朵花 jǐduǒ huā — несколько цветков.
Классификаторы для существительных, которые обозначают абстрактные понятия и природные явления, которые часто нельзя ни подсчитать, ни измерять, в китайском языке соединяются с числительными. Классификаторами для них выступают морфема 种 zhǒng — вид, сорт, род, а также слова 顿 dùn — приём, порыв или 阵 zhèn — порыв: 
 一种实话 yìzhǒng shíhuà досл. одна правда,
 一阵雨 yízhèn yǔ — один дождь, 
 一阵心酸 yízhèn xīnsuān — одна грусть,
 一顿骂 yídùn mà — один поток брани, 
 一顿打 yídùn dǎ — один поток ударов, 
 吃一顿饭 chī yídùn fàn — поесть (букв. — съесть один приём еды).
Однако достаточно часто одно и то же существительное может обслуживаться разными классификаторами. Всё зависит от того, какие именно признаки требуется выделить в предмете, отражаемым существительным. Одно и то же существительное может входить в разные классы в зависимости от того, какой предмет оно обозначает. Так, говорится
 一辆车 yíliàng chē — одна тележка, 
но используя для этого же существительного другое счётное слово (把 bǎ — ручка), мы получим совершенно другой перевод:
 一把车 yìbǎ chē — одна тачка; 
Ещё один пример того как счётное слово может изменить перевод одного и того же существительного - это модификация слова 手巾 сначала 块 (кусок):
 一块手巾 yíkuài shǒujīn — носовой платок,
а потом модификация этого же слова уже другим счётным словом 条 (полоска):
 一条手巾 yìtiáo shǒujīn — полотенце.
В других случаях содержание существительного остается без изменений, но изменяется критерий классификации. Так, слово 桥 qiáo — мост, который рассматривается как средство соединения, — подводится под категорию длинных предметов и получает классификатор 条 tiáo (ветка)；
 一条桥 yìtiáo qiáo — "один мост" здесь рассматривается с геометрической точки зрения, как полоска, на манер полоски реки на карте местности: 一条河 yìtiáo hé — одна река;
однако то же слово 桥 qiáo — мост, которое рассматривается как сооружение, — подводится под категорию недвижимых предметов, занимающих большую площадь, и получает классификатор 座 zuò (место). 
 一座桥 yízuò qiáo — "один мост" здесь рассматривается как некое строение, на манер завода: 一座工厂 yízuò gōngchǎng — один завод.
В китайском языке есть и классификатор с обобщенным значением: 个 gè — штука, что используют во время подсчёта как людей, так и предметов, и явлений природы. Его можно подставить на место любого счётного слова:
 有一个大缺点 yǒu yíge dàquēdiǎn — иметь один большой недостаток,
 两个学生 liǎngge xuésheng — два ученика,
 三个杯子 sānge bēizi — три стакана.
Есть и другие счётные слова с обобщенным значением, которые используются не так широко, как классификатор 个 gè. К ним относятся, например, слова 件 jiàn — штука, которое используется при подсчёте предметов, одежды и дел:
 我有一件事 wǒ yǒu yíjiàn shì — у меня есть одно дело,
 他买了三件东西 tā mǎile sānjiàn dōngxi — он купил три вещи
и 只 zhī, которое используется при подсчёте животных или частей тела 
 两只兔子 liǎngzhī tùzi — два зайца,
 一只耳朵 yìzhī ěrduo — одно ухо,
 三只眼睛 sānzhī yǎnjing — три глаза.

Употребление некоторых существительных без счётных слов 
Среди существительных в китайском языке есть и такие, к которым числительные присоединяются непосредственно без счётных слов. Это в основном существительные, которые обозначают единицы измерения (времени, веса, объема, и тому подобное).

两天 liǎng tiān — два дня, (第二天 dì'èrtiān); 一年 yì nián — один год； 一课 yí kè — урок； 一页 yíyè — страница； 一行 yì xíng — один ряд; 五里 wǔ lǐ — пять ли (2,5 километра)； 二尺 èr chǐ — два сантиметра； 一对 yíduì — пара.

Некоторые существительные допускают двоякое соединение с числительными — со счётным словом и без него, при этом может выражаться разное значение. Расхождение это особенно чётко проявляется в тех случаях, когда материально то же слово используется то в своей основной, предметной функции, то как единица измерения. Например, при существительном 年级 niánjí (курс), числительное без счётного слова, передает порядковое значение, со счётным словом — количественное значение: 一个年级 yíge niánjí — один курс； 一年级 yì niánjí — первый курс.

Много существительных (единицы измерения) используются в качестве счётных слов при других существительных: 一斤 yì jīn — 500 граммов, 一斤肉 yìjīn ròu — 500 граммов мяса.

Стоит обратить внимание на разную грамматическую функцию некоторых существительных — единиц измерения и существительных, которые соотносят с ними по значению, — названий предметов: 一个杯子 yìge bēizi один стакан, 一杯水 yìbēi shuǐ стакан воды； 两个瓶子 liǎngge píngzi две бутылки, 两瓶牛奶 liǎngpíng niúnǎi две бутылки молока； 三个盘子 sānge pánzi три тарелки, 三盘汤 sānpán tāng три тарелки супа; 一个小时 yíge xiǎoshí один час, 一小时时间 yìxiǎoshí shíjiān период (отрезок) времени.

Глагольные счётные слова 
В китайском языке не только существительные, но и глаголы, могут иметь при себе счётные слова, которые (в соединении с числительными) показывают, сколько раз происходит определенное действие, подчеркивают интенсивность того или другого явления.
Количество специальных счётных слов глаголов невелико, в основном наиболее часто употребляемыми являются такие слова: 次 cì, 下 xià, 回 huí, 顿 dùn, 阵 zhèn, 场 cháng, 趟 tàng, 遍 biàn, 番 fān…

Специальные счётные слова обычно не являются лишь словами, которые выражают действие или изменение, кроме этого они еще включают широкие лексические значения, которые определяются контекстом.

Глагольные счётные слова ставятся после глаголов и указывают на частоту совершения действия.

Глагольные счётные слова можно разделить на две категории:

 обозначающие кратность (напр.: 下儿 xiàr)
 метонимические (напр.: 眼 yǎn)

Классификация счётных слов глаголов и их значения 
Варианты употребления счётных слов глаголов.

次 cì — универсальное и наиболее часто употребляемое. Выражает количество повторяемости действия, обычно употребляется для измерения мгновенных действий, что не имеют продолжительности во времени, а так же используется в повторяемых действиях. Например: 
 这个问题我们讨论了两次. zhège wèntí wǒmen tǎolùnle liǎngcì — Этот вопрос мы обговорили дважды.
下 xià выражает частотность повторения действия, которое длится определённое время. Употребляется с кратковременными действиями  打 dǎ «бить, стучать», 敲 qiāo «стучать в двери», 摇 yáo «трясти», 想 xiǎng «думать», 玩 wán «играть», 讨论 tǎolùn «обговаривать»:
 他摇了几下头。 tā yáole jīxià tóu — Он несколько раз покачал головой.
 他敲了门一下。 tā qiāole mén yīxià — Он постучал в двери. 
回 huí так же как и 次 cì выражает повторяемость действия, но по сравнению с ним имеет более глубокую окраску: （看 kàn «смотреть», 送 sòng «провожать»） — 
 你的家我去过三回。 nǐde jiā wǒ qùguò sānhuí - Я ходил к тебе домой три раза. (Я трижды ходил к тебе). 
 这件事他问过我两回, 我没告诉他。 zhè jiànshì tā wènguò wǒ liǎnghuí, wǒ méigàosu tā - Он дважды (два раза) спрашивал меня об этом, но я не сказал ему. 
回 huí также может выступать счётным словом существительного 事情 shìqing: 
 这是怎么一回事? zhè shì zěnme yīhuíshì — В чём дело?
顿 dùn видимо этимологически происходит от 屯 (вздутие, почки деревьев) + 頁 (голова, группа людей) и обозначает шишку на голове (полученную либо вследствие низких поклонов, либо вследствие драки). 顿 используется со словами обозначающими еду 吃饭 chīfàn «есть» и со словами как-то связанными с конфликтами: 斥责 chìzé «обвинять», 打骂 dǎmà «ругать» и так далее:  
 我每天吃三顿饭。 wǒ měitiān chī sāndùn fàn- Я ем трижды (три раза) в день.

阵 zhèn выражает короткий отрезок времени, обычно используется с внезапными сравнительно короткими событиями:  
 下了一阵雨。 xiàle yīzhèn yǔ — Ударил дождь.
一阵刮风。 guāfēng — Дуновение ветра.
一阵笑声。— Приступ смеха.
 他觉得身上一阵冷, 一阵热。 tā juéde shēnshang yīzhèn lěng, yīzhèn rè — Он чувствует то дуновение холода, то приступ жары.

场 chǎng указывает на действия, которые требуют пространства или сцены для осуществления. Используется с такими словами как 电影 diànyǐng «фильм», 歌舞 gēwǔ «выступление», 戏剧 xìjù «представление» и др. (下(雨) xiàyǔ «идет дождь», 打(球) dǎqiú «играть в мяч»): 
 明天在电影院演出一场电影。 míngtiān zài diànyǐngyuàn yǎnchū yīchǎng diànyǐng - Завтра в кинотеатре будут показывать фильм. (будут показывать один (раз) фильм). 
 下午我打了一场球。- Днём я поиграл в мяч.
趟 tàng употребляется с глаголами 去 qù, 来 lái — идти, прийти, и вместе с числительным выражает количество повторения этого действия: 
 去年我去欧洲一趟。 qùnián wǒ qù Ōuzhōu yītàng — В прошлом году я однажды (один раз) ездил в Европу. 
 他今天来了三趟都没有看到你。 tā jīntiān láile sāntàng dōu méiyǒu kàn dào nǐ- Он сегодня приходил три раза и не видел тебя.
遍 biàn выражает действие, которое исполняется от начала до конца, то есть действие, которое имеет некоторую продолжительность во времени. Например, 遍 отличает от 次 тем, что 次 используется для действий мгновенных, у которых нет естественной длительности: （看 kàn «читать», 说 shuō «говорить», 写 xiě «писать», 念 niàn «читать», 听 tīng «слушать», 翻译 fānyì «переводить»）: 
 这个电影我看了三遍。 zhège diànyǐng wǒ kànle sān biàn - Я трижды пересмотрел этот фильм. (имеется в виду, что фильм был пересмотрен полностью от начала до конца). 
 你把课文从头到尾念一遍。 nǐ bǎ kèwén cóngtóudàowěi niàn yībiàn - Прочитай текст от начала до конца.
番 fān выражает действие, требующее траты времени и сил: 
 他又调查了一番. tā yòu diàochále yīfān  Он снова провёл исследование. 
 这件事你得好好动一番脑筋才能想出解决的办法。 zhè jiànshì nǐ děi hǎohǎo dòng yīfān nǎojīn cáinéng xiǎng chū jiějuéde bànfǎ — Ты должен хорошо работать головой, обдумывая это дело, и только тогда сможешь принять решение.

Приложение (Таблица счётных слов существительных)

Примечания

Литература 
 Люй Шу-сян «Очерк грамматики китайского языка», М., Наука, 1965 г.
 Горелов В. И. «Грамматика китайского языка», М., Просвещение, 1974 г.
 Горелов В. И. «Теоретическая грамматика китайского языка», М., Просвещение, 1989 г.
 Готлиб О. М. «Практическая грамматика современного китайского языка», М., Муравей, 2002 г.
 Драгунов А. А. Исследования по грамматике современного китайского языка. М. 1952.
 Н. В. и В. М. Солнцевы. Счетные слова (классификаторы) и единицы измерения в китайском языке. Китайское языкознание: VIII Междунар. конф.: Материалы, Москва, 25-26 июня 1996 г. / РАН. Ин-т языкознания; Редкол.: В. М. Солнцев (отв. ред.) и др. — М., 1996. — 185 с.
 Т. П. Задоенко, Хуан Шуин. «Основы китайского языка. Основной курс». Издательство «Наука» Главная редакция восточной литературы. М. 1986.

Китайский язык
Части речи в китайском языке
Счётные слова